Kemisk evolution kan syfta på:
 Nukleosyntes – fysikaliska processer som skapar nya atomkärnor ur tidigare existerande nukleoner och subatomära partiklar
 Abiogenes – om livets uppkomst ur icke-liv
 Molekylär evolution – processen då det genetiska materialet i populationer bestående av organismer förändras med tiden